Ву́лиця Ще́пкіна — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Щепкіна — вулиця у місті Дніпро.
 Вулиця Щепкіна — вулиця у місті Донецьку.
 Вулиця Щепкіна — вулиця ув місті Києві.
 Вулиця Щепкіна — вулиця у місті Луганську.
 Вулиця Щепкіна — вулиця у місті Луцьку.
 Вулиця Щепкіна — вулиця у місті Львові.
 Вулиця Щепкіна — вулиця у місті Суми.
 Вулиця Щепкіна — вулиця у місті Харкові.
 Вулиця Щепкіна — вулиця у місті Чернівці.

Колишні назви:
 Вулиця Щепкіна — колишня назва вулиці Марка Безручка у місті Здолбунів.

Вулиці, названі на честь людей